Narodowe Odrodzenie Polski
 Niepożądane odczyny poszczepienne